

Economie 
 afkorting van Chinese renminbi, Chinese munt
 Rocky Mountain Bicycles, een Canadees fietsenmerk

Muziek 
 RMB (rapper) (Rotterdams Meest Beruchte), geboren als Lorenzo Jonathas (ca. 1980-81), Nederlandse rapper
 RMB (band) (1992-2006), Rolf Maier Bode, Duits muziekduo
 Ryan Montbleau Band, Amerikaanse muziekgroep uit Boston

Sport 
 Real Madrid Baloncesto, een Spaans basketbalteam
 Rødovre Mighty Bulls, een Deens ijshockeyteam

Overig 
 Rocky Mountain BASIC, een programmeertaal